Тро́ицкая — топоним и фамилия; мужская форма — ). Известные носительницы:

 
 Троицкая, Валерия Алексеевна (1917—2010) — советский и российский геофизик, доктор физико-математических наук.
 Троицкая, Зинаида Петровна (1913—1981) — первая машинистка в истории СССР.
 Троицкая, Ирина Владимировна (более известна под фамилией Головкина; 1904—1989) — советская писательница, автор романа «Побеждённые».
 Троицкая, Надежда Алексеевна (1917—2009) — советский и украинский физиолог, доктор биологических наук.
 Троицкая, Наталья Леонидовна (1951—2006) — оперная певица, педагог.
 Троицкая, Татьяна Николаевна (1925—2018) — советский и российский археолог.

 Троицкая-Таранина, Виктория Николаевна (род. 1969) — советская и российская шорт-трекистка, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 1992 года, заслуженный мастер спорта России.

Топоним 
 Троицкая — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Троицкая — станица в Сунженском районе Ингушетии.
 Троицкая — станица в Крымском районе Краснодарского края.
 Троицкая — деревня в Елховском районе Самарской области.
 Троицкая — железнодорожная платформа Рижского направления Московской железной дороги.

См. также 
 Троицкая волость
 Троицкая площадь
 Троицкая улица
 Троицкая церковь
 Троицкое
 Троицк